La Barre ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 La Barre (Haute-Saône), Département Haute-Saône
 La Barre (Jura), Département Jura
 La Barre-de-Monts, Département Vendée
 La Barre-de-Semilly, Département Manche
 La Barre-en-Ouche, Département Eure

La Barre ist der Familienname folgender Personen:
 François Poullain de La Barre (1647–1723), französischer Philosoph
 Jean de La Barre († 1534), französischer Adliger, Gouverneur von Paris, Prévôt de Paris
 Michel de La Barre (vor 1675–1745), französischer Flötist und Dirigent
 Weston La Barre (1911–1996), US-amerikanischer Anthropologe
 Jean-François Lefèbvre, chevalier de la Barre, französisches Opfer eines religiös motivierten Justizmordes (1745–1766)

Siehe auch:
 Barre
 Labarre